Авагимян — фамилия.
 Авагимян, Артур Самвелович (род. 1997) — украинский футболист.
 Авагимян, Катан Саркисовна (1881—1969) — советский азербайджанский виноградарь, Герой Социалистического Труда.
 Авагимян, Сергей Владимирович (род. 1989) — российский и армянский футболист.